NGC 4773 est une galaxie elliptique située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 4773 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1786.

La distance de Hubble de PGC 43811 qui est à côté de NGC 4773 sur la sphère céleste est égale à , une différence d'environ 22 millions d'années-lumière. Même en considérant les incertitudes de ces distances, ces deux galaxies ne forment probablement pas une paire physique.

Trou noir supermassif 
Selon une étude réalisée en 2017 à l'aide du télescope spatial Hubble et portant sur plusieurs galaxies, NGC 4733 renferme un trou noir supermassif dont la masse est d'environ 46 millions (minimum 0, maximum 143 millions) de masses solaires.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 4773 sur le site du professeur C. Seligman

4773
Constellation de la Vierge
Galaxie elliptique
Objet céleste découvert en 1786
Objet céleste découvert par William Herschel